Богин — русская фамилия. Известные носители:

 Богин, Владимир Георгиевич (1946—2017) — актёр театра и кино.
 Богин, Георгий Исаевич (1929—2001) — российский филолог, герменевт, педагог.
 Богина, Елена Георгиевна (род. 1963) — российский музыкант, музыковед.
 Богин, Михаил Синаевич (род. 1936) — деятель советского кино, режиссёр и сценарист.

  («карабкающееся серебро») — схема атаки в сёги.